Ebru és una paraula turca que es refereix a una tècnica tradicional de pintura i s'utilitza com a nom de dona. Persones amb el nom Ebru inclouen:

 Ebru Ceylan - jugadora de voleibol turca
 Ebru Topçu - jugadora de futbol turca
 Ebru Tunalı - jugadora de bàdminton turca

Prenoms femenins turcs